Vrbice est un toponyme qui peut désigner :

Vrbice, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Vrbice, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Vrbice, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Vrbice, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Vrbice, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Vrbice, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Vrbice, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie